Mužská čtyřhra St. Petersburg Open 2021 probíhala ve druhé polovině října 2021. Do deblové soutěže tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-francouzský pár Jürgen Melzer a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové do turnaje nezasáhli. Melzer nastoupil do paralelně hraného Erste Bank Open ve Vídni.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal kazachstánsko-monacké turnajové čtyřky Andreje Golubjeva s Hugem Nysem po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali dvanáctou společnou trofej z dvacátého druhého finále. Soares vybojoval na okruhu ATP Tour třicátý pátý deblový titul a pro Murrayho to bylo dvacáté šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové) 
  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (1. kolo)
  Andrej Golubjev /  Hugo Nys (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

St. Petersburg Open
ATP Tour 2021